Sony Ericsson Live with Walkman — первый смартфон от компании Sony Ericsson из линейки Walkman на платформе Google Android 2.3.4 в корпусе типа «моноблок», анонс которого состоялся 22 августа 2011 года. Смартфон стал доступен для предзаказа 28 сентября 2011 года, в двух цветовых решениях: чёрный и белый. 27 июня 2012 года в России стартовало обновление до Android 4.0.4. Live with Walkman стал также последним смартфоном бренда Sony Ericsson, т.к. компания Sony поглотила Sony Ericsson в 2012 году и последующие смартфоны производились уже под брендом Sony.

Технические характеристики

Комплект поставки 
 Смартфон
 Аккумулятор
 Зарядное устройство
 USB-кабель
 Проводная стерео-гарнитура
 Карта памяти microSD (TransFlash) 2Gb
 Инструкция

Ссылки 
 Официальный блог Sony Ericsson (Sony Xperia)
 Информация о смартфоне на официальном сайте
 Клуб владельцев Sony Ericsson Live with Walkman на форуме 4PDA
 Клуб владельцев Sony Ericsson Live with Walkman
 Клуб владельцев Sony Ericsson Live with Walkman (второй сайт)
 Официальный обзор телефона Sony Ericsson Live with Walkman
 Официальная распаковка Sony Ericsson Live with Walkman
 Форум обсуждений Sony Ericsson Live with Walkman — 4pda.to

Мобильные устройства по алфавиту